Auke Herrema
 Tiede Herrema
 Tjeerd Herrema

Nederlandse of Vlaamse achternaam